Austmarka (Radøy)
 Austmarka (Kongsvinger)